Augustiniánský klášter u kostela svatého Tomáše může být:
 Augustiniánský klášter u kostela svatého Tomáše (Brno) – bývalý klášter v Brně
 Klášter augustiniánů (Praha) – klášter na Malé Straně v Praze